Liga dżentelmenów – brytyjski film z 1960 roku
 Liga dżentelmenów – brytyjski serial telewizyjny (1999–2002)

Zobacz też 
 Liga niezwykłych dżentelmenów